Мозіль Юрій:

 Мозіль Юрій (1977) — український музикант, аранжувальник, саундпродюсер, радіожурналіст.
 Федорів Юрій (1907-2001) — греко-католицький священик, історик, письменник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок